Juan Araújo Pino, calciatore spagnolo
Juan Esteban Araújo, calciatore argentino